Le concile d'Éphèse s'est tenu en 431.

Concile d'Éphèse peut aussi faire référence à :

 Deuxième concile d'Éphèse, qui s'est tenu en 449.
 Troisième concile d'Éphèse, qui s'est tenu en 475.